Lampela est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jarmo Lampela (né en 1964), scénariste et réalisateur finlandais
 (Steen1) (né en 1976), chanteur rap finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois